De Branche Dharma is een verdwenen Brusselse tak der Belgische Theosofische Vereniging.

Deze tak werd bezield door de kunstschilder Marcel Hastir.
Een belangrijke activiteit van deze tak was het promoten van het werk van de Indiase filosoof Jiddu Krishnamurti.

Dharma
Vereniging in Brussel